Toesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Toesaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Toesaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar